

Geografia

Città
Plenty – località del Saskatchewan, Canada
Plenty – località dello Stato di Victoria, Australia
Plenty – località dello Stato della Tasmania, Australia

Fiumi
Plenty – fiume del Territorio del Nord, Australia
Plenty – fiume della Tasmania, Australia
Plenty – fiume dello stato di Victoria, Australia

Altro
Bay of Plenty – endonimo della Baia dell'Abbondanza, Nuova Zelanda
Bay of Plenty – endonimo della regione della Baia dell'Abbondanza, Nuova Zelanda

Altro
Plenty – opera teatrale del 1978 di David Hare
Plenty – film del 1985 diretto da Fred Schepisi, e tratto dall'opera di Hare
 Plenty – album di Marika del 2008